Příjmení Witte nese více různých osobností:

 Eugen de Witte (1882–1952) – československý politik německé národnosti
 Gaspar de Witte (1624–1681) – vlámský malíř
 Hans de Witte (1583–1630) – císařský finančník a dvorní bankéř
 Sergej Witte (1849–1915) – ruský politik a diplomat